Маде́рна () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Мадерна, Бруно (1920—1973) — итальянский и немецкий композитор и дирижёр.
 Мадерна, Карло (1556—1629) — швейцаро-итальянский архитектор.
 Мадерна, Карлос (1910—1976) — аргентинский шахматист.
 Мадерна, Эсекьель (род. 1986) — аргентинский боксёр.